Бакереачи има више значења:

 Бакереачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакереачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику